Zelňačka může být:

 Zelňačka – česká zelná polévka,
 Zelňačka (kniha) – román francouzského spisovatelé René Falleta,
 Zelňačka (film) – francouzská filmová komedie z roku 1981,
 Zelňačka (televizní film) – česká televizní komedie z roku 1996.